

Лост-Спрінгс — місто, штат Канзас
 Лост-Спрінгс — місто, штат Вайомінг